Існує 4 ізомери хлоротолуену:

 α-хлоротолуен або бензилхлорид
 о-хлоротолуен або 2-хлоротолуен
 м-хлоротолуен або 3-хлоротолуен
 п-хлоротолуен або 4-хлоротолуен